Биргланд () — община () в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Амберг-Зульцбах. Подчиняется управлению Ильшванг.  Население составляет 1834 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 62,40 км². Официальный код — 09 3 71 116.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баварии